SJC ou Sjc pode ser:

São João do Caiuá - Cidade do Estado do Paraná
São José dos Campos - Cidade do Estado de São Paulo

Desambiguações de siglas